Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 8 и 9 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 8 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:28, а финал — 9 августа в 18:05.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Интересные факты 
В соревнованиях участвовала 10-летняя девочка из Бахрейна Альзаин Тарек.

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 160—162,185,201

50 м, вольный стиль, женщины